Малая Конституция 1919 года () — первая Конституция из Второй Польской Республики. Полное официальное название — «Постановление  от 20 февраля 1919 года о выдаче доверия Юзефу Пилсудскому на дальнейшее осуществление полномочий Начальника государства» ().

Содержание 
Малая конституция объявила Польшу парламентским государством; при этом в ней ничего не говорилось об объявлении Польши республикой.

Исполнительная власть осуществлялась Начальником государства, который, с согласия Сейма, назначал министров. Начальник государства и министры были ответственны перед Сеймом. Начальник государства не имел права законодательной инициативы и не мог распустить Сейм; все его акты нуждались в контрассигнатуре соответствующим министром.

Малая Конституция была принята и опубликована 20 февраля 1919 года и вступила в силу через неделю, 27 февраля 1919 года. 25 февраля 1920 года в неё были внесены поправки, а 1 июня 1921 года она была заменена новой Конституцией Польши.

Сноски

Ссылки

Внешние ссылки 
 Полный текст Малой Конституции  на сайте Университета имени Адама Мицкевича

1919 год в Польше
1919 год в праве
Исторические конституции
Право Польши